Lauri Silvennoinen (1916–2004) finn sífutó olimpikon 
Lauri Silvennoinen (1921–1967) finn építész